Lua (programmeertaal), een programmeertaal
Lua (godin), een Romeinse godin
Lua (vechtsport), een Hawaïaanse vechtsport
afkorting voor luchtdoelartillerie